Mission peut faire référence à :

Nom commun 
Les acceptions de ce nom commun sont en relation avec la notion de travail ou de devoir à accomplir :
 La mission correspond aux différents mouvements d'évangélisation d'autres pays par certaines Églises ; il peut s'agir aussi d'une mission paroissiale, mission d'évangélisation dirigée par un groupe de religieux dans une paroisse ; par extension : une mission, est un édifice religieux.
 Une mission, en droit budgétaire français, en application de la loi organique relative aux lois de finances de 2001, correspond aux moyens consacrés à la gestion d'une politique (triptyque mission-programme-action).
 Une mission, étape d'une opération militaire (vue dans l'expression ). Les militaires utilisent également l'anglicisme Task force (ou Force opérationnelle en français)

Arts et spectacles

Cinéma 
 Mission (The Mission), film britannique de Roland Joffé sorti en 1986 ;
Mission, musique de ce film ;
 The Mission, un film hongkongais de Johnnie To sorti en 1999 ;
 La Mission (News of the World), un film américain de Paul Greengrass sorti en 2020.

Musique 
 MISSION, un groupe pop féminin japonais des années 1990 ;
 Mission, un album de Mari Hamada sorti en 2016 ;
 The Mission, un groupe de rock gothique ;
 Mission, album du collectif IV My People.

Management
 Mission d'entreprise

Toponyme

Mission, un quartier du centre-ville de Calgary (Alberta) ;
 Mission, une municipalité de la Colombie-Britannique.

Mission, une municipalité du Dakota du Sud ;
 Mission, une municipalité du Kansas ;
 Mission, une municipalité du Texas.
Mission District, un quartier de San Francisco (Californie)

Autres 
 Mission, un village de Suisse ;
 Mission, un village  du Cameroun.